Naselja u Hrvatskoj:
 Donja Kovačica, u općini Veliki Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Gornja Kovačica, u općini Veliki Grđevac, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Slovinska Kovačica, u općini Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija

Naselja u BiH:
 Kovačica (Rogatica, BiH), u općini Rogatica
 Kovačica (Tuzla, BiH), u općini Tuzla
 Kovačica (Lopare, BiH), u općini Lopare

Naselja u Bugarskoj:
 Kovačica (Lom, Bugarska), u općini Lom

Naselja u Crnoj Gori:
 Kovačica (Žabljak, Crna Gora), u općini Žabljak

Naselja u Kosovu:
 Kovačica (Kosovska Mitrovica, Kosovo), u općini Kosovska Mitrovica

Srbija
 Kovačica (općina u Srbiji), općina
 Kovačica (Južnobanatski okrug, Srbija), sjedište istoimene općine